Dommerich ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christoph Dommerich (1723–1767), deutscher Philosoph, lutherischer Theologe und Hochschullehrer
 Jürgen Dommerich (* 1948), deutscher Skispringer